Il doppio del torneo di tennis Wrexham Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Hilton e Jonathan Marray che hanno battuto in finale Tuomas Ketola e Frederik Nielsen 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Gergely Kisgyorgy /  Łukasz Kubot (semifinali)
 Tuomas Ketola /  Frederik Nielsen (finale)

 Mark Hilton /  Jonathan Marray (Campioni)
 James Auckland /  Mustafa Ghouse (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2005